Miracle () — студийный альбом канадской певицы Селин Дион с участием всемирно известного фотографа Анны Геддес. Выпущен 11 октября 2004 года. Объём продаж по всему миру 2,5 млн копий. Альбом стал платиновым в США, золотым во Франции, Великобритании, Бельгии и Швейцарии.

Об альбоме 
Miracle — о чуде рождения и о любви матери к ребёнку. В диск вошло 12 песен на английском языке из 14.

Заглавный трек был написан в 2001 году Стивом Дорффоми и Линдой Томпсон по случаю рождения сына Селин Дион. Среди треков ремейки песен
 Джон Леннон — «Beautiful Boy»,
 Carol Welsman — «Baby Close Your Eyes»,
 Луи Армстронг — «What a Wonderful World»,
 Роберта Флэк — «The First Time Ever I Saw Your Face»,
 Иоганнес Брамс — «Brahms' Lullaby», Nancy Wilson — "If I Could, " и
 Анри Сальвадор — «Le loup, la biche et le chevalier (une chanson douce)»

Список композиций 

Альбомы Селин Дион
Поп-альбомы
Концептуальные альбомы
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Фостером